Black Jack Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Jack Mountain (Arkansas)
 Black Jack Mountain (Georgia)
 Black Jack Mountain (Kalifornien)

Siehe auch:
 Blackjack Mountain